Andrew Brown peut désigner :
 Andrew Brown (1981-), joueur américain de baseball ;
 Andrew Brown (1984-), joueur américain de baseball ;
  (1980-), joueur australien de rugby à XV ;
  (1870-1948), entraîneur écossais de football ;
 Andrew Brown (1955-), journaliste et auteur britannique.